Губернский:

 Губернский, Андрей Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист, основатель и президент МФК «Динамо» Москва.
 Губернский, Игорь Владимирович (род. 1963) — российский эксперт в области ресторанного бизнеса.